Сколозавр (Scolosaurus cutleri) — вид птахотазових динозаврів родини Анкілозаврові (Ankylosauridae). Вид існував у кінці крейдяного періоду (76,5 млн років тому) в Північній Америці. Скам'янілі рештки динозавра знайдені у формуванні Парк Динозаврів провінції Альберта в Канаді.

Опис 
Довжина тіла сколозавра коливається від 5 до 6 метрів, вони були одними з найбільших представників анкілозавров. Тулуб тварини було захищено кістковими пластинами, з розміщеними на них великими колючками, найгостріші і великі колючки розташовувалися на шиї. Пластини були різних форм і розмірів, так що динозавр зберігав пластичність при русі. Хвіст сколозавра завершувався кістяним булавоподібним потовщенням, з його допомогою динозавр міг завдавати дуже сильні удари.

Череп сколозавра був плоским, трикутної форми, складався з масивних кісток, для мозку залишено тільки дуже невеликий простір. Паща закінчується роговим дзьобом.

Сколозаври в довжину досягали 6 метрів, а важили при цьому близько 2 тонн. Максимальна ширина їх тулуба становила 2,4 метра, але в той же час ящір був приземистим і пересувався на коротких лапах. Задні ноги були дещо більше передніх. Пальці закінчувалися масивними, схожими на копитця, кігтями. У 1996 році були знайдені відбитки слідів сколозавра, вони дозволяють говорити про швидкість пересування: ходив цей динозавр нешвидко, але й не був занадто повільним. 

Єдиним вразливим місцем сколозавра був живіт. Якби хижак міг перевернути ящера, він би отримав легку здобич, але перевернути приосадкувату тварину зміг би далеко не кожен.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Arbour and Currie (2013):

Примітки 

Анкілозаврові
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1928
Динозаври Північної Америки